Ron Harris (1942) kanadai jégkorongozó
 Ron Harris (1944) angol labdarúgó (Chelsea)
 Ronald Harris (1947) olimpiai bronzérmes amerikai ökölvívó
 Ronald Harris (1948) olimpiai bajnok amerikai ökölvívó